Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных хоккейным клубом «Металлург» Магнитогорск с сезона 1955/56.

История выступлений ХК «Металлург»

Класс «Б» 

В период с 1955 по 1981 годов «Металлург» выступал в Классе «Б» чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

В 1981 году «Металлург» выиграл финальный турнир Класса «Б» (первое место из 6-ти команд) и завоевал звание чемпиона РСФСР.

В 1956 году «Металлург» дебютировал в Кубке СССР, провёл только 1 матч: 1/16 финала, «Металлург» (Магнитогорск) — «Металлург» (Электросталь) — 1:5.

Класс «А», вторая лига 

Лучший бомбардир клуба во второй лиге — Виктор Сухов: 332 шайбы. Он же является рекордсменом за сезон: 58 шайб в чемпионате 1985/86 гг.

Класс «А», первая лига 

Лучший бомбардир клуба в первой лиге — Дмитрий Филиппов: 33 шайбы.

Рекордсмен за сезон — Владимир Громилин: 28 шайб в чемпионате 1991/92 гг.

Высший дивизион чемпионата России 

Примечание: из турниров Межнациональной хоккейной лиги к рангу чемпионата России были приравнены:

 розыгрыши Кубка МХЛ 1992/93 гг., 1994 г, 1994/95 гг.
 чемпионат МХЛ 1995/96 гг.

Результаты выступления в КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

ХК «Металлург» Магнитогорск
Металлург Магнитогорск